Burg Wineck ist der Name zweier Burgen im Elsass, Frankreich:

Burg Wineck (Dambach) nördlich von Niederbronn-les-Bains
Burg Wineck (Katzenthal) nordwestlich von Colmar